Мак-Мердо ():

 Мак-Мердо, Арчибальд (1812—1875) — офицер военно-морского флота Великобритании, принимавший участие в исследовании Антарктики.
 Мак-Мердо — пролив у берегов Антарктиды.
 Мак-Мердо — шельфовый ледник в Антарктиде.
  — кратер на южном полюсе Марса.
 «Мак-Мердо» — американская антарктическая станция.
 Шоссе Мак-Мердо — Южный полюс — дорога в Антарктиде, соединяющая станцию Мак-Мердо с южным полюсом.
 Сухие долины Мак-Мердо — ряд долин-оазисов на Земле Виктории в Антарктиде.